Ива́н Ко́стин:
 Костин, Иван Алексеевич (1931—2015) — русский поэт и писатель, Народный писатель Республики Карелия.
 
 Костин, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; № 9587; 15 апреля 1855.
 Костин, Иван Иванович (1914—1989) — Герой Советского Союза.
 Костин, Иван Михайлович (род. 1946) — гендиректор ОАО «КАМАЗ».
 Костин, Иван Петрович (1781—1856) — городской голова Петрозаводска, купец.